Jerbarnia är ett släkte av kräftdjur. Jerbarnia ingår i familjen Melitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Jerbarnia